Энцефалопа́тия и энце́фалопати́я, также органи́ческое пораже́ние головно́го мо́зга (от  — головной мозг +  — болезнь или страдание) — общее название для невоспалительных (в отличие от энцефалита) заболеваний головного мозга, при которых дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. Энцефалопатия бывает врождённая и приобретённая (например, органические поражения головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, алкоголизмом, травмами, гиповитаминозами, сосудистыми заболеваниями головного мозга, нехваткой витамина В₁).

Причины 
Причины энцефалопатии:
 Травмы головного мозга (посттравматическая энцефалопатия). Ещё известна как «синдром пропущенного удара» (и связанная с этим «хроническая энцефалопатия»). Нередко наблюдается у спортсменов: боксёров, американских футболистов. См. энцефалопатия боксёров.
 Патология беременности и родов у матери (перинатальная энцефалопатия).
 Атеросклероз, гипертоническая болезнь, дисциркуляция (сосудистая, гипертоническая).
 Воспалительные изменения стенок сосудов
 Хронические интоксикации алкоголем, тяжёлыми металлами, медикаментами и ядами (токсическая энцефалопатия)
 Наркомания
 Тяжёлые заболевания печени и почек (печеночная энцефалопатия, уремическая энцефалопатия)
 Лучевая (радиационное поражение)
 Ишемия (хроническое кислородное голодание мозга)
 Диабет
 Венозная (повышенное внутричерепное давление)

Симптомы энцефалопатии 
Симптомы энцефалопатии носят самый разнообразный характер.

Самыми частыми из симптомов энцефалопатии считаются:
 расстройства памяти и сознания;
 отсутствие инициативы;
 головная боль;
 желание умереть;
 головокружения;
 шум в голове;
 депрессии.

Больные с подобными симптомами энцефалопатии часто жалуются на быструю утомляемость, раздражительность, рассеянность, слезливость, плохой сон, общую слабость.

При этом при их осмотре отмечается апатия, вязкость мысли, многословие, сужение круга интересов и критики, дневная сонливость, трудность произношения некоторых слов и другие симптомы.

Диагностика 
Диагностика энцефалопатии использует методики:
 Реоэнцефалография (РЭГ), ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов шеи и головного мозга
 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
 Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и МРТ сосудов головного мозга
 МРТ шейного отдела позвоночника

Виды энцефалопатии 
  (ВИЧ-деменция)
 
 
 Дисциркуляторная энцефалопатия
 Митохондриальная энцефалопатия (синдром MELAS)
 Перинатальная энцефалопатия
 Печёночная энцефалопатия (печёночная кома)
 Подкорковая атеросклеротическая энцефалопатия (болезнь Бинсвангера)
 Острая печёночная энцефалопатия (синдром Рея)
 
 Марганцевая энцефалопатия
 Трансмиссивные губчатые энцефалопатии (прионные болезни)
 Болезнь Крейтцфельдта — Якоба
 Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭКРС)
 Болезнь Куру
 Синдром Герстмана — Штраусслера — Шейнкера
 Фатальная семейная бессонница
 Хроническая травматическая энцефалопатия
 Энцефалопатия Вернике (Синдром Гайе — Вернике)
 Энцефалопатия Хасимото

Лечение 
Лечение энцефалопатии носит длительный курсовой характер с учётом тяжести и стажа заболевания, а также возраста и сопутствующих болезней у пациента.

Диагностика энцефалопатии строится с учётом:
 Неврологического статуса
 Психологического статуса
 Результатов анализов:
 крови
 спинномозговой жидкости
 Данных МРТ головного мозга

Таких курсов лечения, которые проводятся как амбулаторно, так и в условиях стационара, требуется от 2 до 3 в течение года, в зависимости от тяжести энцефалопатии.

Методы лечения энцефалопатии:
 Медикаментозная терапия (нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, гормоны)
 Метаболитная, сосудистая, антиоксидантная терапия
 Блокады — инъекции препаратов в полость канала
 Мануальная терапия (мышечная, суставная и корешковая техника)
 Остеопатия
 Физиотерапия (УВЧ, СМТ)
 Лечебная физическая культура (ЛФК)
 Оперативное лечение

Указанные методики лечения и лечебные действия применяются в зависимости от тяжести проявлений и причин энцефалопатии у пациента.

В каждом конкретном случае медикаментозная терапия назначается индивидуально в зависимости от:
 причины, вызвавшей энцефалопатию;
 степени тяжести заболевания;
 преобладающих симптомов.

Примечания 

Заболевания по алфавиту
Заболевания нервной системы